Asbeek (Asse), een kerkdorp van de gemeente Asse
Asbeek (Lanaken), een riviertje in de gemeente Lanaken
Asbeek (Leopoldsburg), een zijriviertje van de Grote Nete